Cissé může být:

příjmení
 Aliou Cissé (* 1976), senegalský fotbalista a trenér
 Amadou Cissé (* 1985), guinejský fotbalista 
 Djibril Cissé (* 1981), francouzský fotbalista
 Cheick Sallah Cissé (* 1993), taekwondista z Pobřeží slonoviny
 Papiss Cissé (* 1985), senegalský fotbalista
 Souleymane Cissé (* 1940), malijský filmař

zeměpisný název
 Cissé (Vienne), obec ve Francii